Fraßbach ist ein geographischer Name:

 Fraßbach (Neumarkt-Sankt Veit), Dorf des Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Fraßbach (Lavant), linker Zufluss der Lavant in Sankt Gertraud,  Marktgemeinde Frantschach-Sankt Gertraud, Bezirk Wolfsberg, Kärnten